Михаил Михин:
 Михин, Михаил Иванович (1923—2007) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 Михин, Михаил Николаевич (1925—2001) — Герой Советского Союза.